De Grand Prix-wegrace van San Marino 2016 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 11 september 2016 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP 
Scott Redding kreeg een straf van een halve seconde omdat hij de baan had afgesneden en hier voordeel uit haalde.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
San Marino